Goran Bezina (né le  à Split en Yougoslavie, aujourd'hui ville de Croatie) est un joueur professionnel de hockey sur glace bi-national suisse et croate. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

Carrière de joueur 
Né le  à Split, Goran Bezina commence sa carrière en 1998 au HC Fribourg-Gottéron dans la LNA. En 1999, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de Phoenix en  en . En 2001, il part en Amérique du Nord. Assigné pendant trois saisons aux Falcons de Springfield de la ligue américaine, il joue trois parties dans la LNH avec les Coyotes. En 2004, il rejoint le Genève-Servette HC. Après l'élimination de Genève-Servette en playoffs, il renforce et participe au titre de champion d'Autriche de l'EC Red Bull Salzbourg. De retour à Genève, il est capitaine de l'équipe jusqu'en 2015 après son départ en KHL il retourne aux Vernets mais avec moins de temps de jeux et la perte de son capitanat. Le , il est victime d'une rupture du tendon d'Achille. En 2019, il rejoint le HC Sierre en Swiss League, pour un dernier défi. Le 17 août 2022, la presse annonce qu'il met fin à sa carrière de joueur professionnel.

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
1998
Championnat du monde junior
1999 et 2000
Championnat du monde
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Jeux olympiques d'hiver
2006

Palmarès et distinctions
 Médaille de bronze au Championnat du monde junior en 1998 avec la Suisse.
 Champion d'Autriche 2007 avec le EC Red Bull Salzbourg.
 Vice-Champion de Suisse en 2008 avec le Genève-Servette HC.
 Vice-Champion de Suisse en 2010 avec le Genève-Servette HC.
Vainqueur de la Coupe Spengler en 2013 avec le Genève-Servette HC.
Vainqueur de la Coupe Spengler en 2014 avec le Genève-Servette HC.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || HC Villars || || 24|| 7|| 5|| 12|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 38|| 0|| 0|| 0|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1998-1999||HC Fribourg-Gottéron U20||  Jr. Élites A|| 22|| 11|| 6|| 17|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000||HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 44|| 3|| 6|| 9|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|1999-2000||HC Viège||  LNB|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000||HC Fribourg-Gottéron U20||  Jr. Élites A|| 2|| 0|| 1|| 1|| 16|| 2|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2000-2001||HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 44|| 10|| 10|| 20|| 44|| 5|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2001-2002|| Falcons de Springfield|| LAH|| 66|| 2|| 11|| 13|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Falcons de Springfield||  LAH|| 64|| 3|| 4|| 7|| 27|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Falcons de Springfield||  LAH|| 74|| 11|| 10|| 21|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Genève-Servette HC||  LNA|| 33|| 7|| 12|| 19|| 51|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2005-2006|| Genève-Servette HC||  LNA|| 43|| 8|| 14|| 22|| 38|| 5|| 1|| 1|| 2|| 38
|-
| 2006-2007|| Genève-Servette HC||  LNA|| 41|| 13|| 20|| 33|| 72||5 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2006-2007|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL|| 1|| 1|| 0|| 1|| 2||8 ||4 ||8 ||12 ||12 
|-
| 2007-2008|| Genève-Servette HC||  LNA|| 48|| 11|| 24|| 35|| 46|| 16|| 4|| 6|| 10|| 16
|-
| 2008-2009|| Genève-Servette HC || LNA|| 48|| 11|| 19|| 30|| 97|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2009-2010|| Genève-Servette HC || LNA|| 47|| 7|| 18|| 25|| 34|| 20|| 4|| 12|| 16|| 22
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC || LNA|| 50|| 8|| 22|| 30|| 70|| 6|| 4|| 3|| 7|| 29
|-
| 2011-2012|| Genève-Servette HC||  LNA|| 50|| 7|| 20|| 27|| 58|| 9|| 2|| 8|| 10|| 14
|-
| 2012-2013|| Genève-Servette HC || LNA|| 46|| 10|| 21|| 31|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Genève-Servette HC || LNA|| 50|| 8|| 24|| 32|| 81|| 12|| 0|| 4|| 4|| 35
|-
| 2014-2015|| Genève-Servette HC || LNA|| 40 ||2 || 14||16 ||24 || 12|| 2|| 3|| 5||12
|-
| 2015-2016|| Genève-Servette HC || LNA|| 50 ||6 || 14||20 ||69 || 11|| 0|| 6|| 6||8
|-
| 2016-2017||KHL Medveščak Zagreb||KHL||56||4||11||15||57||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017|| Genève-Servette HC || LNA||  6 || 0 || 3 || 3 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2017-2018|| Genève-Servette HC || NL|| 36 ||5 || 6 || 11 || 34  || 5|| 0||0 ||0 || 4
|-
| 2018-2019|| Genève-Servette HC || NL|| 42 || 3 || 5 || 8 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2019-2020|| HC Sierre || SL || 32 || 3 || 9 || 12 || 39 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2020-2021|| HC Sierre || SL || 46 || 6 || 17 || 23 || 52 || 4 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2021-2022|| HC Sierre || SL||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1980
Naissance à Split
Naissance en RS de Croatie
Joueur croate de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du HC Villars
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du HC Viège
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du KHL Medveščak Zagreb